Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 1906 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 23  au 28 avril 1906 à Athènes.

Cette édition intercalaire n'est pas reconnue par le comité international olympique.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906

Lien externe 
  Base de données, site officiel du CIO

Tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906